Обусе (Кіото)
Обусе (Наґано)